Свободный польский университет () — название несуществующего сегодня высшего учебного заведения, сыгравшего значительную роль в истории польского высшего образования. Свободный польский университет действовал в Варшаве с 1918 по 1952 год.

История 
В 1905 году в Варшаве было зарегистрировано Общество научных курсов, которое сформировались на основе ранее действующих подпольных высших курсов, носивших неформальное название «Летучий университет». Общество научных курсов было частным высшим учебным заведением, в котором действовали четыре отделения: факультет гуманитарных наук, факультет политологии, факультет социальной педагогики и факультет математики и естественных наук. В 1918 году Общество научных курсов было преобразовано в Свободный польский университет. В рамках Свободного польского университета действовал Collegium Publicum (Публичный коллегиум), который проводил по воскресеньям бесплатные курсы для всех желающих.

В период с 1918 по 1939 год университет был известен изучением, преподаванием общественно-политических наук и подготовкой преподавательского состава для средних учебных заведений. В состав университета входили исследовательские центры (студиумы). В 1925 году в Свободном польском университете был образован центр социальной работы и образования, в 1926 года — центр изучения муниципального управления и центр казначейских и экономических исследований. В 1936 году был образован центр изучения миграции и колонизации.

Национальный состав студентов характеризовался большим процентом евреев (в академическом году 1919/ 1920 — до 75 % с постепенным снижением до 40 % в 1928 году).

В 1928 году был открыт филиал университета в Лодзи. C 1929 года выпускники получали дипломы, эквивалентные государственному университету.

С 1918 по 1939 год университет насчитывал 70 — 80 преподавателей с титулом профессор, 30 — 40 преподавателей с титулом доцент, 35 — 40 научных ассистентов и 5 — 8 учебных помощников. В университете преподавали известные польские учёные Влодзимеж Антоневич, Юзеф Халасинский, Витольд Дорошевский, Людвик Гиршфельд, , Людвик Кшивицкий, , , , , , Януш Корчак, Стефан Руднянский, , .

Первоначально здание университет располагалось в бывшем здании Общества научных курсов на , 8. В 1929 году университет переехал в здание на улице Опачевская. 8а. В настоящее время это здание находится на переименованной улице Стефана Банаха, 2 и часть этого здания сегодня занимает Войско Польское и факультет математики, информатики и механики Варшавского университета.
С ноября 1939 года деятельность университета была прекращена из-за оккупации Польши нацистской Германией. В 1945 году университет возобновил свою работу в своём отделении в Лодзи, которое вскоре было преобразовано в Университет Лодзи. 

В Варшаве Свободный польский университет после II Мировой войны не возобновлял свою работу и формально был закрыт в 1952 году.

Память 
На здании бывшего Общества научных курсов по адресу улица Стефана Банаха, 2 установлена мемориальная таблица, на которой написано на польском языке:
W tym gmachu w 1929 roku

wg proektu Pawła Wędziagolskiego

mieścłia się

WOLNA WSZECHNICA POLSKA

uczelnia kontynuująca tradycje

działających na przełomie XIX I XX stulecia

tajnego Uniwersytetu Latającego

oraz Towarzystwa Kursów Naukowych

w czasie okupacji hitlerowskiej placówka

działała w konspiracji, a w gmachu,

oficjalnie pełniącym funkcję szkoły

zawodowej, prowadziła tajne nauczanie

Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego

(«В этом здании в 1929 году по проекту Павла Вендзягольского размещался Свободный польский университет, продолжавший традиции действовавших на рубеже XIX и XX веков Летающего университета и Общества научных курсов. Во время гитлеровской оккупации (университет) действовал в конспирации, а в здании, где официально действовало ПТУ, проводила тайное обучение Школа сельского хозяйства»).

Примечание

Источник 
 Andrzej Garlicki et al.: Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej: 1918—1939. Warszawa: Bellona, 1999. ISBN 83-214-1101-0.

Образование в Варшаве
Исчезли в 1952 году